Cerro Capaja kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Cerro Capaja (berg i Oruro), 
 Cerro Capaja (berg i La Paz), 

Robotskapade Boliviaförgreningar